Neuschäfer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Begenat-Neuschäfer (1953–2017), deutsche Romanistin
 Carl Neuschäfer (1879–1946), Baptistenpastor, Theologiedozent und Studienrektor des Baptistischen Predigerseminars
 Hans Neuschäfer (1931–2020), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jörg Neuschäfer (* 1933), deutscher Romanist und Universitätsprofessor
 Reiner Andreas Neuschäfer (1967–2016), deutscher, evangelischer Theologe, Religionspädagoge, Pfarrer und Autor
 Udo Neuschäfer , Produzent und Drehbuchautor
 Wilfried Neuschäfer (* 1970), deutscher Fußballspieler